Sonzogno ist der Name folgender Personen:

 Edoardo Sonzogno (1836–1920), Gründer und langjähriger Eigentümer des gleichnamigen Musikverlags in Mailand (seit 1874)
 Giovanni Battista Sonzogno, Gründer der Verlagsgruppe Sonzogno (1804)
 Giulio Cesare Sonzogno (1906–1976), italienischer Komponist und Musikpädagoge

 zur Verlagsgruppe Sonzogno, siehe Società Editrice Sonzogno